Стенка на стенку:

 Стенка на стенку (или стеношный бой) — русская народная игра.
 «Стенка на стенку» — художественный фильм (США, 1984).
 «Стенка на стенку» — телевизионная игра, транслировавшаяся на «Первом канале» России с 2007 по 2008 год.
 «Стенка на стенку» — мини-альбом российской пэган-метал группы «Аркона» 2011 года.